Джеймс Колин Кэмпбелл (; 11 октября 1859, Шотландия — 26 августа 1928, Голливуд, Калифорния, США) — американский ,  и  шотландского происхождения.

С 1911 по 1925 год снял 180 фильмов. Создал тогда же 60 киносценариев. Начинал снимать свои киноленты на кинокомпании Selig Polyscope Company в Лос-Анджелесе, которую позже возглавлял.

Женой его была канадская актриса Бланш Крозье.

Избранная фильмография 

 Brown of Harvard (1911)
 An Assisted Elopement (1912)
  (1912)
 Alas! Poor Yorick! (1913)
 A Wise Old Elephant (1913)
 Вамба, дитя джунглей / Wamba A Child of the Jungle (1913)
 The Spoilers (1914)
 Shotgun Jones (1914)
 Chip of the Flying U (1914)
 The Rosary (1915)
 The Carpet from Bagdad (1915)
 Sweet Alyssum (1915)
 Tillie’s Tomato Surprise (1915)
 Thou Shalt Not Covet (1916)
 The Garden of Allah (1916)
 Gloria’s Romance (1916)
 The Crisis (1916)
 Beware of Strangers (1917)
 Who Shall Take My Life? (1917)
 The Sea Flower (1918)
 The City of Purple Dreams (1918)
 The Yellow Dog (1918)
 The Still Alarm (1918)
 The Beauty Market (1919)
 The Railroader (1919)
 The Thunderbolt (1919)
 Moon Madness (1920)
 When Dawn Came (1920)
 The Corsican Brothers (1920)
 The First Born (1921)
 Where Lights Are Low (1921)
 The Lure of Jade (1921)
 The Swamp (1921)
 A Man of Stone (1921)
 «Black Roses» (1921)
 The World’s a Stage (1922)
 The Buster (1923)
 Three Who Paid (1923)
 The Bowery Bishop (1924)
 The White Monkey (1925)

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США
Актёры немого кино США